Cerovica je lahko:
 Cerovica, Kučevo (Srbija)
 Cerovica, Sokobanja (Srbija)
 Cerovica, Bosna in Hercegovina
 Cerovica, Hrvaška
 Cerovica (Slovenija)